Diego Lamas Bande puede estar referido a:

Patronímicos 
 Diego Eugenio Lamas (1810-1868), militar uruguayo.
 Diego Lamas Bande, escritor gallego.

Geografía 
 Diego Lamas, localidad uruguaya del departamento de Artigas.